Melissino ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iwanowitsch Melissino (1718–1795), Direktor der Moskauer Universität
 Pjotr Iwanowitsch Melissino (* 1726; † um 1797), russischer General griechischer Abstammung